En otras lenguas, zero es el nombre del número cero. Como nombre propio, puede referirse a:

Educación 

 Proyecto Zero (educación), un proyecto de la Universidad de Harvard.
 Wikipedia Zero, una iniciativa de la Fundación Wikimedia terminada en 2018.

Entretenimiento

Cine y televisión 

 Lelouch Lamperouge, apodado Zero, protagonista del animé Code Geass.
 Operation Z.E.R.O., una película de la serie animada de Cartoon Network Codename: Kids Next Door.

Música 

 Zero (canción de Smashing Pumpkins), un sencillo de 1996.
 Zero (canción de Yeah Yeah Yeahs), un sencillo de 2009.
 Zero (canción de Chris Brown), un sencillo de 2015.
 Zero (canción de Imagine Dragons), un sencillo de 2018.

 Zero (banda), una banda de rock uruguaya de los años ochenta.
 Zero zero, un sencillo de Gerard Way del 2015.

Historietas y videojuegos 

 Zero (Megaman), protagonista de la serie de videojuegos Mega Man Zero y coprotagonista de la serie de juegos Mega Man X

Literatura 

 Zero no Tsukaima, una serie de novelas ligeras por Noboru Yamaguchi.
 Zero kara Hajimeru Mahō no Sho, una serie de novelas ligeras por Kakeru Kobashiri

Radio 

 Radio Zero, una estación de radio chilena

Revistas 

 Zero (revista), una revista española dirigida al público homosexual.

Vehículos 

 A6M Zero, un caza embarcado del fabricante japonés Mitsubishi empleado por la Armada Imperial Japonesa desde 1940 hasta 1945.
 Zero de Akutan, un caza de este modelo capturado durante la Guerra del Pacífico (1937-1945) de valor histórico.
 Zero Motorcycles, un fabricante estadounidense de motocicletas eléctricas.

Autos 

 Fiat Zero, un automóvil producido por Fiat desde 1912 hasta 1915.
 Lancia Stratos Zero, un automóvil conceptual presentado por Lancia en 1970.

Otros usos 

 Zero Branco, localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto

Enlaces externos